Лаанеметс:
 Лаанеметс, Ааре Йоханнесович (1954—2000) — советский и эстонский актёр.
 Лаанеметс, Мари (род. 1975) — эстонский искусствовед.
 Лаанеметс, Эмилия Юхановна (1909—2004) — свинарка, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Лаанеметса